Dafnis i Chloe (gr. Δάφνιν καὶ Χλόην, Daphnin kai Chloēn) – najbardziej znany antyczny romans grecki autorstwa Longosa. Nie zachowały się żadne informacje życiu autora, nie wiadomo też nic o jego innych dziełach.

Nieustalony czas życia autora uniemożliwia też datowanie utworu. Akcja utworu rozgrywa się pod koniec II wieku, musiał więc on powstać po tym czasie.

Fabuła 
Utwór składa się 4 ksiąg. Akcja toczy się w całości na wyspie Lesbos.

Utwór opowiada o rozkwicie miłości pomiędzy dwójką młodych pastuszków, Dafnisem i Chloe, oraz o przeszkodach, które czekają ich na drodze do jej spełnienia.

Bibliografia 
 Longos, Dafnis i Chloe, przeł. Jan Parandowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, 

Literatura starożytnej Grecji